es un personaje ficticio del manga y anime One Piece, cuyo verdadero nombre es Cutty Flam (カティ・フラム, Kati Furamu).

Franky es un cíborg (mitad androide, mitad humano). Fue el líder de la Franky Family, un grupo de desmanteladores de Water 7 que hacen a la vez el trabajo de cazadores de recompensas.

Es el octavo miembro de la tripulación de Luffy tomando el puesto de carpintero. Franky nació en el South Blue.

Su sueño es construir una nave que sea capaz de viajar por todo el mundo. Ya construyó esta nave, el Thousand Sunny, y ahora debe verificar que navegue por todo el mundo (como alguna vez lo hizo el Oro Jackson, el barco de Gold Roger) y arreglar los desperfectos y daños recibidos.

Apariencia 
Franky es el segundo miembro más alto (después de Brook) y tercero más viejo (después de Jinbe y Brook) de la tripulación de Luffy. Cuando era Cutty Flam, era un poco más delgado y pequeño, pero cuando se hizo cyborg su cuerpo cambió radicalmente, dándole una apariencia más fuerte, pero un poco menos humana (cosa que se nota visiblemente en su cara, la cual está compuesta de una mandíbula y nariz de metal).

Normalmente usa una camisa hawaiana y nunca usa pantalones. En lugar de eso usa un tanga, incluso cuando el clima es helado. Siempre está descalzo. Los tanga son muy importantes para él. Cuando Luffy y la Franky Family le robaron su tanga, afirmó que ese era su favorito. Usa demás una enorme cadena de oro como collar.

Para pelear, usa unas discretas gafas de sol. En cierta ocasión, varios habitantes de Water 7 lo tildaron de pervertido al usar solamente el traje de baño.

Después del lapso de dos años, Franky ahora tiene el pelo muy corto, aunque en el manga 600 se demuestra que puede controlar su cabello estilo rapado. También tiene dos cicatrices de costura en el torso que desciende de la parte posterior del cuello que indica que había cosido su piel de nuevo. Sus hombros, el torso y los brazos son también mucho más grandes que antes, y con las manos tachonadas que parecen casi robóticas en apariencia. Ahora parece ser llevar aparejado tirantes de metal en su persona. Se ha sustituido los codos con grandes bisagras azules, los hombros con una gran bola de color rojo y conjunta con 'BF-37' (Battle Franky - 37) etiquetado en ellos, y los antebrazos con cubos grandes, con su estrella tatuada a través de un borde. Esto demuestra que se ha actualizado durante los dos años.

Personalidad 

Franky se distingue por ser un personaje muy orgulloso de sí mismo, tanto que al principio no quiso unirse a la banda de Luffy. También se hace el duro y el machote, pero la realidad es otra, es muy sentimental, prueba de ello es el haber creado la Franky Family con aquellos que no pasaban los exámenes de Galley-La o bien eran borrachos o pandilleros. Franky siempre trata de ocultar su sentimentalismo. Cuando escucha una historia triste o muy emotiva se pone a llorar con facilidad, pero siempre alega ante los demás que realmente no está llorando, sino que acaba de recibir un golpe o algo por el estilo. Otra cosa que lo distingue es que le gusta componer canciones con una pequeña guitarra, a veces del sufrimiento de una persona. En ocasiones, se acompaña de cantar con el músico Brook.

En Water 7 su mejor amigo siempre fue Iceburg, el otro discípulo de Tom. A pesar de que cuando murió Tom se separaron, e incluso llegaron a odiarse por lo sucedido a Tom, conservaron el lazo de amistad. Además Iceburg le ayudó a construir el Thousand Sunny.

Suele hacer poses ridículas con sus brazos, los cuales tienen unas estrellas azules tatuadas (y a su vez contienen varias armas). Solía hacerlas con Kiwi y Mozu (las chicas que siempre lo acompañaban), pero ahora las hace solo o para realizar sus ataques. Durante la lucha con Oz, inventó un ataque con una gran pose, el "Pirate Docking Six: ¡Big Emperor!" en la que se incluían a todos los miembros de la banda pirata. Por desgracia a Robin le pareció ridícula y no quiso participar en ella (a Zoro y Sanji también les apareció ridícula pero sin nada que hacer, lo hicieron).

Franky también suele decir "Súper" cuando está muy alegre o cuando está dispuesto a luchar con todo, acompañándolo de, por ejemplo "Esta semana me siento Super".

En conclusión, Franky es uno de los más inmaduros de la tripulación (seguido de Luffy,Usopp,Chopper,Brook),pero también es uno de los más listos cuando se trata de construir armas o reparar algo.

Oda afirma que su comida favorita son las hamburguesas y las patatas fritas, todo acompañado de refresco de cola, esta bebida es importante para Franky, ya que de ella extrae propiedades que le ayudan en combate (ver Habilidades)

Historia

Pasado 
Su verdadero nombre es Cutty Flam, siendo "Franky" el apodo que le dio su amigo Iceburg. Franky fue abandonado por sus padres en la ciudad Water 7, donde se quedó con Tom el carpintero, quien quedó impresionado al verle construir un cañón con restos de chatarra, Iceburg, el aprendiz de Tom, Kokoro, secretaria de Tom, y Yokozuna, una gigantesca rana. Todos trabajaban para la Tom's Workers, un taller de carpintería, bajo la tutela de Tom.

Cuando Franky tenía 12 años, el gobierno vino para arrestar a Tom por la construcción del barco del Rey de los Piratas, el Oro Jackson. Tom fue temporalmente exculpado tras hacer un trato con el juez, con la excusa de que en 10 años construiría el Tren Marítimo, que revitalizaría el comercio de Water 7 salvándola de la decadencia.

Después de 14 años, Tom terminó de construir el tren, que se llamó "Puffin Tom". El gobierno tenía la intención de perdonar a Tom por tan formidable aportación, pero Spandam, en aquel entonces líder del CP5, apareció buscando los planos del Arma Ancestral Plutón, que según sus informadores estaban bajo custodia de Tom. Al no lograrlo, Spandam ordena robar los Battle Franky, los barcos construidos por Franky, y utilizarlos para destruir la nave que venía a exculpar a Tom, y detener a los Tom's Workers acusándolos de ser los responsables de ataque perpetrado contra el Barco Judicial.

Durante el nuevo juicio, Franky negó que los Battle Frankys fueran naves que el construyó, provocando que por primera vez Tom le pegara, diciéndole que un carpintero marinero siempre debe estar orgulloso de sus naves, independientemente del uso que se le vaya a dar. Tras aprovechar la confusión para golpear a Spandam, Tom hizo un nuevo trato con el juez: los hechos acontecidos ese día serían perdonados por la construcción del Tren Marítimo y él sería condenado por la construcción del Oro Jackson. Franky incapaz de admitir lo que estaba sucediendo enloqueció, golpeo en la cara a Spandam (dejádosela completamnete desfigurada), y luego se interpuso en la vía del tren que llevaba a Tom a prisión, pero fue arroyado por este y sufrió irreparables daños.

Franky reparó su cuerpo a partir de chatarra que encontró en un barco abandonado, convirtiéndose en el cíborg que es hoy y regresó a Water 7. Cuando supo que seguía con vida, Iceburg le pidió que ocultara los planos de Plutón ya que oficialmente había muerto al ser arrollado por el tren, por lo que le aconsejó que abandonara el nombre de Cutty Flam y usara el nombre de Franky para ocultar su identidad. En los siguientes cuatro años, Franky formó una pandilla llamada "Franky Family", la cual hacía trabajos como desmanteladores de barcos, ladrones y caza-recompensas.

Antes del salto temporal

Water 7 
Poco tiempo después de que los Pirata de Sombreros de Paja llegaran a Water 7, su pandilla golpeó a Usopp y le robó 200 millones de berris. Esto causó la furia de Luffy, Sanji, Zoro y Chopper, quienes como venganza, destruyeron la guarida de la Franky Family, la "Franky House", y golperon a todos los miembros de su pandilla, excepto al líder, quien se encontraba en otro lugar, gastándose los 200 millones. Cuando Franky supo qué le había pasado a su guarida y a su "Familia", buscó a Luffy para vengarse y empezaron a pelear; pero fueron interrumpidos por los trabajadores de la Galley-La Company, quienes acusaban a los Sombrero de Paja de haber sido los responsables del intento de asesinato de Iceburg.

A la noche, Franky secuestró a Usopp y a la nave Going Merry, pensando que todavía estaban con los Sombrero de Paja, y fue ahí donde se enteró que Usopp ya no era miembro de la tripulación y sus razones por irse. Esto mostró un lado sentimental hasta ahora desconocido de Franky, quien se puso a llorar y a tocar la guitarra cuando supo la historia. Aunque también él le dijo a Usopp que el Going Merry ya era inservible.

Poco tiempo después, llegaron los miembro encubiertos de CP9: Rob Lucci, Kalifa, Kaku y Blueno, Kaku, quienes ya sabían que Franky era la persona que tenía los planos de Plutón, y actuaban bajo las órdenes de Spandam, quien buscaba venganza hacia él. Fue capturado por ellos y fue llevado esposado, junto con Nico Robin, a la isla Enies Lobby.

Enies Lobby y regreso a Water 7 
En Enies Lobby logró escaparse y tomó la decisión más importante de su vida: quemó los planos del arma Plutón, los cuales el CP9 había gastado 5 años en tratar de obtenerlos. Luego se alió con los Piratas de Sombrero de Paja en su lucha contra el CP9, donde derrotó a Fukurou y a Spandam, cobrando revancha por la muerte de Tom.

De vuelta en Water 7 se revela que Franky utilizó los 200 millones de berris para comprar una legendaria madera llamada Adam, que supuestamente es de gran resistencia y solo es posible adquirirla en el mercado negro. Franky, en agradecimiento a los Sombrero de Paja, les propone construirles una nueva nave con esa madera. Franky construye el navío en 3 días con la ayuda de Iceburg y los carpinteros de Galley-La Company; creando así la nueva nave de los Piratas de Sombrero de Paja: El Thousand Sunny.

Al descubrir que Franky tiene ahora una recompensa sobre su cabeza de 44 millones de berris debido a su participación en Enies Lobby, los miembros de la Franky Family piden a la tripulación de Luffy que se lleven a Franky con ellos. Al principio Franky se negó, pero tras un plan de Luffy y la Franky Family para atraerlo (que consistía en robarle su traje de baño) y la persuasión de Robin (la cual consistió en apretar sus testículos con los poderes de su Fruta del Diablo), lograron convencerlo. Iceburg le recordó que su sueño estará incompleto si no se hacía el carpintero de ese barco y no vigilaba sus fallas. Finalmente, Franky abandona Water 7 como el nuevo carpintero de los Piratas de Sombrero de Paja.

Thriller Bark 
Franky inicia el viaje con la tripulación, teniendo como primera parada el Florian Triangle, un misterioso y peligroso mar donde nadie ha vuelto para contar lo que hay ahí. Franky termina de explicar el funcionamiento del Thousand Sunny, pero la tripulación, al entrar al mar, se encuentra con un enorme y escalofriante barco pirata, habitada por un esqueleto parlante, de nombre Brook. La tripulación entabla amistad con él, pero se despiden al llegar a Thriller Bark, un misterioso lugar en medio de la niebla.

Ahí se topan con Gecko Moria, uno de los Siete Guerreros del Mar, quien tiene bajo su dominio a un ejército de zombis, entre ellos Oars, un gigante de la antigüedad al que Franky y el resto de la tripulación se enfrenta. Una vez vencido Moria y habiendo escapado de un ataque de Bartholomew Kuma, la tripulación celebra su victoria, con Brook uniéndose a ellos durante la celebración.

Archipiélago Saobody 
La tripulación sigue su viaje rumbo a la Isla de los Hombres-Pez, pero en el camino ayudarían a una sirena, llamada Camie, a rescatar a su amigo y viejo enemigo de la tripulación, Hatchan, de la tripulación de Arlong. En el rescate, Franky participa en la pelea contra las huestes de Duval, a quienes finalmente derrotarían, y posteriormente se convertirían en sus aliados.

Después se dirigirían al Archipiélago Sabaody, donde es necesario ir antes de dirigirse a la isla submarina, y donde Hatchan, como disculpa por sus actos pasados, les ayudaría a encontrar a un viejo amigo que les revestiría el barco para poder navegar por el fondo marino. Franky y Usopp se quedarían reparando el barco, pero son avisados del secuestro de Camie, e inmediatamente se dirigirían a rescatarla a una casa de subastas, donde Camie sería subastada. Un Noble Mundial, Charloss, ofrece una enorme suma por ella, haciendo que Hatchan se desespere e intente detener la subasta, pero Charloss le dispara, provocando la ira de Luffy, quien golpea a Charloss, lo cual haría que un Almirante de los Marines estuviera en camino para castigar el crimen. Después se encontrarían con Silvers Rayleigh, quien resultó ser el amigo de Hatchan que buscaban, y antiguo primer oficial de los Piratas de Roger.

Rayleigh les cuenta su historia y la de Roger. Franky se emociona un poco, pues Rayleigh fue uno de los piratas por los que Tom, su maestro y mentor, se sacrificó.

Después participaría en la pelea que tuvo la banda contra PX4, un robot idéntico a Bartholomew Kuma. Después de vencerlo, llegó el verdadero Bartholomew Kuma, y Luffy dice a la tripulación que huye debido a que todos están cansados tras la anterior pelea, pero Kuma empieza a hacer desaparecer a la tripulación, enviando a cada uno a diferentes lugares del mundo.

Isla Karakuri 
Tras la derrota de los Sombrero de Paja a manos de Kuma, Franky es enviado por este a una isla helada de Grand Line llamada Karakuri Island, donde se halla el reino futurista de Baldimore, destacado por sus genios intelectuales. A su llegada, conoce a dos lugareños (dos adultos en el manga, y un niño llamado Kitton y su abuelo en el anime) y un perro cyborg llamado Taroimo, que le ataca. Poco después, Franky es perseguido numerosos animales cyborg. Tras conseguir evitarlo, acaba encontrado el laboratorio abandonado del doctor Vegapunk, junto a ella hay un letrero que dice Keep Out!.

Después enterarse de lo sucedido en la guerra de aprender de la guerra y la participación de Luffy en ella, uno de los lugareños le cuenta a Franky la historia de Vegapunk, de su laboratorio y sobre los diseños y planos que allí se guarda, considerados como tesoros. Al final decide entrar para obtener un buque rompehielos que necesita para salir de la isla, pero le advierten que no toque el botón de autodestrucción del laboratorio.

Nada más entrar en él, Franky es perseguido por los soldados de la marina y los animales cyborg. Los marinos dicen que no deben romper nada, ya que todo en el laboratorio es considerado como un tesoro histórico, así mismo Franky tampoco se atreve a disparar. Finalmente, consigue despitar a sus perseguidores Franky y encuentra con numerosos planos tecnológicos de Vegapunk y se sorprende de lo avanzados que son. También se encuentra con un enorme botón con lo que parece ser un símbolo pirata impreso en él y lo toca, pero resulta ser el botón de autodestrucción que el hombre le dijo que no presionara, causando una explosión gigante del laboratorio. El estallido del laboratorio más tarde sería conoció en todo el mundo como "La Pesadilla en Baldimore".

La explosión no mata a Franky pero si le deja sin la piel, además encuentra la entrada de un segundo laboratorio que Vegapunk había mantenido oculto. allí lee el artículo de Luffy rezando en Marineford y algo entiende de lo que Luffy está haciendo y diciendo (que pasados dos años se reúnan en Sabaody de nuevo) Después de esto empieza a mirar los diferentes planos para diversas armas. Decide entonces vivir allí ante la sorpresa de los dos lugareños, y se pone una piel de tigre para ocultar su rostro deformado ya que causaba demasiado miedo. A continuación enciende la chimenea para calentar la habitación y recuerda los momentos cuando se unió a Luffy, debido a esto no se da cuenta de que accidentalmente su piel de tigre se incendia. Esto provoca que Franky salga corriendo del laboratorio, intentando apagar el fuego y lanzando enormes gritos. Esto provoca una enorme impresión en los marinos que le estaban buscando, asustándolos, dando lugar a un incidente que se conocería más tarde como "La leyenda de la Bestia fantasma de Baldimore". Así, en aquel laboratorio comienza a modificarse y actualizarse con la avanzada tecnología cyborg creada por el Dr. Vegapunk.

Después del salto temporal

Regreso al Archipiélago Sabaody 
Dos años después de separarse, Franky es ahora un cíbrog más actualizado, siendo más alto y teniendo nuevas incorporaciones robóticas en su cuerpo. Después de reunirse con Shakky, se fue directamente al Thousand Sunny, donde comienza a reencontrarse con sus compañeros que van llegando al barco. Al ser preguntado por Usopp cómo puede trabajar con los enormes brazos que ahora tiene, Franky revela que sus manos reales que usaría para trabajar como carpintero solo están debajo de los brazos y manos enormes que tiene. También les muestra que su pelo puede volver a crecer al instante, ya que puede ser controlado empujando hacia abajo su nariz durante más de tres segundos.

Después de que toda la tripulación se reuniera en el barco, Franky se sumerge en el casco del buque para eliminar la bolsa de aire que mantenía flotando al Thousand Sunny. Con los Marinos siendo retrasados por los nuevos aliados de los Sombrero de Paja, el equipo se sumerge en el mar y se dirige hacia la Isla de los Hombres-Pez.

Después de que el Thousand Sunny se sumergiera, Franky explica que la razón de que porque el barco estaba intacto después de dos años fue a causa de Bartholomew Kuma. Franky explica que antes de que Kuma se convirtiera en un arma humana completa, hizo un trato con el Dr. Vegapunk, en la que Kuma estaría de acuerdo en perder todas su auto-control, a cambio de la programación para una última misión, una misión que iba a obedecer, incluso si eso significaba la muerte. La misión que fue programado en Kuma era proteger el Thousand Sunny a toda costa hasta que alguien de la tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja se mostrara, lo cual ocurrió una vez que Franky llegara y se encontrara con él en Sabaody. Franky aún continúa y afirma que a pesar de que Kuma les ayudó en gran medida, se ha convertido en un arma humana sin corazón.

Isla de los Hombres-Pez 
Durante su viaje por el fondo marino, los Sombrero de Paja son emboscados por Caribou, pero cuando su tripulación le deja atrás, ruega que no les haga nada. Durante una distracción, Caribou se esconde en un barril, pero Franky le encuentra y clava el barril para que no huya. Mientras siguen el viaje, tienen un encuentro con unos hombres-pez que dicen ser miembros de una tripulación llamada Nuevos Piratas Hombres-Pez, y la tripulación termina cayendo cerca de la Isla de los Hombres-Pez.

Afortunadamente llegaron a salvo a la isla, pero todos se fueron en caminos separados para hacer cosas diferentes. Franky decidió buscar a un pariente de Tom, su hermano menor Den, con el que conversa en el bosque junto al Thousand Sunny. Den se compromete a cubrir el barco para cuando dejen la isla.

Posteriormente, la familia real de la isla es secuestrada por los Nuevos Piratas Hombres-Pez, y los Piratas de Sombrero de Paja se enfrentan a ellos para rescatar al Rey Neptune y a sus hijos. Durante la batalla, Franky muestra los nuevos vehículos que construyó para el Sunny, y la fusión entre ambos, convirtiéndose en un robot gigante similar a él llamado General Franky, el cual es controlado por Franky en el interior.

Después de su victoria, los Sombrero de Paja descansan en el palacio de Neptune, hasta que deciden continuar su viaje hacia el Nuevo Mundo. Antes de marcharse, los Piratas de Sombrero de Paja prometen a la princesa Shirahoshi que se reencontrarían con ella en el futuro.

Punk Hazard 
Una vez en el Nuevo Mundo, la tripulación recibe una llamada de socorro, y viajan a Punk Hazard, una isla dividida en dos climas con una mitad calurosa y la otra mitad congelada. Investigando un laboratorio en la isla, Franky, Sanji, Nami y Chopper descubren una sala llena de niños, varios de ellos de gran tamaño. Al intentar huir con los niños, tienen un encuentro con Trafalgar Law, quien intercambia los cuerpos de ellos cuatro, en el caso de Franky terminando en el cuerpo de Chopper, y Nami en el suyo.

Tras que Luffy se aliase con Law, este vuelve a intercambiarles los cuerpos. Tras derrotar a Caesar Clown, el científico jefe del laboratorio, Law pretende hacer un intercambio con Donquixote Doflamingo, para quien Caesar trabaja, a cambio de que Doflamingo abandone el grupo de los Siete Guereros del Mar. Los Sombrero de Paja, junto con Law, Kin'emon, un samurai quien fue el que hizo la llamada de socorro, y su hijo Momonosuke, se dirigen a Dressrosa para el encuentro con Doflamingo.

Dressrosa 
En Dressorsa, Franky y sus amigos se disfrazan para camuflarse entre la gente, vistiéndose con trajes negros y barbas blancas postizas. Franky y Luffy consiguen sacarle información a un subordinado de Doflamingo, el cual revela que la Fruta Fuego Fuego, la cual fue la fruta del hermano de pacto de Luffy, Ace, será el primer premio en el torneo del Coliseo Corrida. Franky se une a los espectadores mientras Luffy lucha, ahí siendo informado por un soldado de juguete sobre la situación del país.

Franky se marcha con el soldado, quien le lleva al Reino Tontatta, en la isla vecina a Dressrosa, habitado por los enanos, y donde se encuentra con Usopp y Robin. El soldado y los enanos resultan tener un plan para acabar con Sugar, una de los oficiales de Doflamingo, culpable de convertir a los habitantes en juguetes. Una vez que Sugar es derrotada y los juguetes vuelven a ser humanos, Doflamingo ofrece recompensas por los Piratas de Sombrero de Paja y sus aliados.

En el país comienza una batalla, en la que Franky termina enfrentándose a Señor Pink, uno de los oficiales de Doflamingo. Aunque Franky logra vencerle, Señor Pink consigue ganarse el respeto de Franky. Tras la derrota de Doflamingo, la tripulación descansa en la casa de Kyros, quien era el soldado de juguete, y conversan con el hermano de pacto de Luffy, Sabo, quien les pide que cuiden de su hermano pequeño. Al día siguiente la tripulación huye de Dressrosa, y tras que varios de sus aliados de Dressrosa forman la Gran Flota de Sombrero de Paja auto-proclamándose subordinados de Luffy, comienzan a celebrar su victoria.

Zou 
La tripulación llega a Zou, situada sobre un gigantesco elefante, y donde habitan los Mink, unos animales humanoides con aspecto de diferentes mamíferos- Ahí se encuentran con el resto de su tripulación y la tripulación de Law, y son informados de que Sanji se ha marchado. También se les revela que Kin'emon y Momonosuke no son padre e hijo, sino que Momonosuke es parte del Clan Kozuki, la antigua familia real del País de Wano. En Zou también encuentran un Poneglyph rojo, y se les informa que reuniendo la información de los cuatro que hay descubrirían la ruta a Laugh Tale. La tripulación decide separarse, con un grupo marchándose a Totto Land, territorio de la pirata Big Mom, para rescatar a Sanji y hacer una copia del Poneglyph rojo que ella tiene, y otro grupo marchándose a Wano, siendo Franky parte de estos últimos.

País de Wano 
Franky trabaja como carpintero en Wano viviendo de incógnito bajo el nombre de "Franosuke". Una vez que el resto de la tripulación llega a Wano, comienzan a buscar información sobre el shogun Kurozumi Orochi y su aliado el Emperador pirata Kaidou, para hacerles una emboscada dentro de unos días. Pasado ese tiempo, ponen rumbo a Onigashima, la base de Kaidou, encontrándose en el camino a Jinbe, quien se une oficialmente a ellos como timonel. En Onigashima, comienza una batalla entre los Piratas de Sombrero de Paja y aliados contra los Piratas de las Bestias. En el caso de Franky, termina enfrentándose a Sasaki, uno de los oficiales de mayor rango de Kaidou, terminado Franky victorioso. Tras la guerra, los Piratas de Sombrero de Paja celebran su victoria en Wano, donde ahora Momonosuke es el nuevo shogun.

Egghead 
Tras abandonar Wano, los Piratas de Sombrero de Paja se topan con una tormenta, llevándose a Luffy, Chopper y Jinbe, mientras que el resto son recogidos por un robot gigante. Son llevados a Egghead, una isla con alta tecnología, y donde el Dr. Vegapunk tiene su base. Ahí descubren varias cosas con tecnología que les sorprende. En poco tiempo, el lugar es invadido por el CP0. Vegapunk, quien estaba con el grupo de Luffy, hace su aparición para tratar de controlar la situación, haciendo que Franky se emocione al verle. Los Sombrero de Paja deciden marcharse del lugar llevándose a Vegapunk y sus ayudantes con ellos.

Habilidades 
Aparte de sus dotes como peleador se sabe que Franky es un carpintero excepcional capaz de construir barcos de guerra (capaces de derrotar a un Rey Marino), cañones y también ayudó en el "Puffin Tom" (el tren marino) y es capaz de reparar cualquier cosa en segundos, demostrando que es uno de los más inteligentes de todo One piece cuando se trata de ingeniería.

Es capaz de reparar cualquier cosa en un tiempo completamente corto,esto lo muestra en la saga de Thriller Bark donde fue capaz de reparar y remodelar el puente que conecta la mansión de Gecko Moria que fue destruido por Oz con tan solo unos segundos,(ni Zoro sanji y Usopp se dieron cuenta),incluso fue capaz de agregarle unos detalles al puente.

Incluso fue capaz de convertirse en Cyborg consigo mismo sin que nadie lo ayudara y con solo chatarra vieja.

Desde pequeño,mostro una buena capacidad para la ingeniería,siendo una de las razones por la cual el legendario carpintero Tom lo adoptó y crio.

Al haber reconstruido su cuerpo, Franky se hizo un cyborg; mitad humano mitad robot (no un robot como Sanji pensaba), con grandes capacidades de lucha, gracias a que se creó unos brazos más grandes que cuando era Cutty Flam,(teniendo una forma muy parecida a los del personaje Popeye) y que además son resistentes a las balas. Además, como todo su cuerpo es de metal puede ocupar varias partes de su cuerpo y hacerlas armas excepcionales, entre estas puede hacerse un Centauro con sus piernas, arroja sus "patillas" ya que son unos cuchillos, e incluso con su boca es capaz de escupir fuego (con esto quemó los planos de Plutón, en las narices de Spandam, el líder del Cipher Pol). También tiene un escudo en su brazo derecho. Además es un gran nadadador y ocupa el Frankie's Butterfly (mariposa de Franky), el "Butterfly" se refiere al estilo mariposa de algunos nadadores profesionales.

El punto débil de Franky es su espalda, ya que cuando se reconstruyó no logró alcanzar su espalda, así que si alguien intentará derrotarlo tendría que atacarlo en la espalda ya que es donde es más vulnerable.

Además de sus capacidades de lucha, en sus brazos esconde un par de cañones que pueden disparar: desde pequeñas municiones, hasta ráfagas de viento muy poderosas como el Coup de Vent, técnica con la que derrotó al miembro del CP9 Fukurou. Para aprovechar al máximo de estas capacidades, es necesario que Franky deposite, en un pequeño refrigerador en su estómago, tres botellas de refresco de Cola, las cuales por su cualidad de gaseosas, pueden expulsar el aire a altos calibres.

Cuando las reservas de Cola están agotadas es cuándo Franky es más vulnerable. Sin embargo, una de sus manos es de acero y usa una piel, como guante, para ocultarla. Cuando se quita este "guante", Franky usa el Strong Hammer, un puñetazo muy fuerte, y un tipo de lucha basada en el boxeo callejero (Frankie's boxing) y que utiliza cuando no tiene reservas.

Si en su refrigerador se almacenan otras bebidas que no sean Cola, como jugo de verduras o té, Franky experimenta efectos secundarios diferentes a los deseados, además de cambiar por un muy corto tiempo su personalidad. Por ejemplo: con jugo de verduras, su actitud cambió a un vegetariano amante de lo fresco, y soltó (durante su pelea con Fukurou) un puñetazo muy débil llamado Oyassai Punch (puño vegetal); o con Té se vuelve muy relajado y sin deseos de pelear; y cuando se trata de te instantáneo Franky se vuelve caballeroso y educado.

Además de eso, su cabello tiene cambios importantes: cuando tiene reserva completa adquiere su peinado característico, cuando no tiene reserva está despeinado, cuando almacenó jugo de verduras tuvo el peinado característico de un Yamabushi (sacerdotes japoneses), un peinado parecido al suyo pero sin gel adquirió cuando almacenó té y cuando almaceno te instantáneo obtuvo un peinado con la mayoría del pelo hacia la izquierda y el resto hacia la derecha que representa a las personas buenas y completamente educadas.

Después de los dos años, sus habilidades han mejorado muchísimo, su cuerpo se ha hecho más corpulento (pareciéndose más a un robot que a un hombre). Su fuerza ha aumentado considerablemente, incluso ha añadido nuevos ataques como Franky Radical Beam, un rayo láser muy potente.

Coup de Vent 
Se trata del ataque más poderoso de este personaje. Consiste en hinchar sus brazos de una buena cantidad de aire. Después coloca un tubo con forma de "T" en sus dos antebrazos, y acto seguido, lanza esa aire acumulado. La ráfaga de aire lanzado es tan poderosa que es capaz de destruir un astillero completo. La efectividad de este ataque depende de que tanta cola haya usado para disparar.

Franky tiene varias modalidades de este ataque:

 70mm 0.2 Cola Hou: Chotto Coup de Vent (70mm 0.2 Cañón de Cola: Mini Golpe de Viento):
Una versión más pequeña del "Coup de Vent" que utiliza Franky cuando no quiere gastar mucha cola o simplemente quiere impulsarse a no mucha distancia. Según Franky este ataque consume un 0.2 de su suministro de cola.

 70mm Houdai Max Cola Power: Coup de Vent (70mm Cañón con todo el Poder de la Cola: Golpe de Viento)
La versión más poderosa del "Coup de Vent". Este es el ataque más poderoso de Franky a la fecha

Referencias

Enlaces externos 
Página de Franky en One Piece Wiki

Personajes de One Piece
Cyborg

ca:Llista de personatges de One Piece#Franky